Луций Корнелий Цинна () — имена нескольких римских военных и политических деятелей.

 Луций Корнелий Цинна — монетарий около 169—158 годов до н. э.
 Луций Корнелий Цинна — консул 127 года до н. э., сын монетария Луция Корнелия Цинны и отец Луция Корнелия Цинны
 Луций Корнелий Цинна — консул 87, 86, 85 и 84 до н. э.
 Луций Корнелий Цинна — сын Луция Корнелия Цинны, претор в 44 году до н. э.
 Луций Корнелий Цинна — сын Луция Корнелия Цинны и внук Луция Корнелия Цинны, консул-суффект в 32 году до н. э.